Сино́п:
 Синоп — город в северной Турции.
 Синоп — ил на севере Турции
 Синоп — мыс рядом с городом Синоп
 Синоп — муниципалитет в Бразилии.
 Синоп — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Синоп (катер) (1878)
 Синоп (броненосец) (1889)

См. также 
 Синопа (значения)
 Синопский (тёзки)
 Синопская бухта (гавань на черноморском побережье Турции)
 Синопский кодекс (манускрипт VI века)
 Синопская набережная (в Санкт-Петербурге)